Слободан Петровић може се односити на:
 Слободан Петровић, српски политичар
 Слободан Дане Петровић, српски фудбалер.